Štěpánovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Štěpánovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Štěpánovice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar